SYNE1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 8 797 амінокислот, а молекулярна маса — 1 011 086.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки